Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ABN AMRO World Tennis Tournament 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich in der Einzelkonkurrenz vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. In der Doppelkonkurrenz wurde in diesem Jahr ebenfalls ein Platz im Haupttableu vergeben. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Einzel-Qualifikation sowie vier Doppel an der Doppel-Qualifikation teil. Diese fanden jeweils am 8. und 9. Februar 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 88 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Rotterdam